Тено́рг, Тенорґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на схід від Парижа, 65 км на північний схід від Шалон-ан-Шампань, 45 км на південь від Шарлевіль-Мезьєра.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Тенорг на сайті французького Національного інституту географії
 Тенорг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тенорг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тенорг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тенорг на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Арденни

Примітки 

Муніципалітети департаменту Арденни